Duilio steht für:
 
 Duilio (Vorname), einen männlichen Vornamen
 Duilio (Sänger), einen Schweizer Sänger
 Duilio (Schiff), einen italienischen Ozeandampfer

Siehe auch:
 Caio Duilio